Тимофе́й ( — почитающий Бога от  — почитать и  — бог) — мужское имя греческого происхождения

Имя

Персоналии античности 
 Тимофей (военачальник) — древнеафинский полководец IV века до н. э.
 Тимофей Гераклейский — тиран древнегреческого города Гераклея Понтийская, сын Клеарха Гераклейского.
 Тимофей Милетский — древнегреческий поэт и музыкант.
 Тимофей — древнегреческий архитектор.
 Тимофей — древнегреческий скульптор IV века до н. э.
 Тимофей — полководец Антиоха IV Епифана в войне с Маккавеями.

Церковные деятели

Святые 
 Тимофей Эфесский — муж апостольский, ученик апостола Павла, епископ.
 Тимофей Исповедник — преподобный. Память в православной церкви: Февраль 1
 Тимофей — мученик. Память в православной церкви: Ноябрь 9
 Тимофей — святой. Память в православной церкви: Апрель 16
 Тимофей — священномученик, епископ. Память в православной церкви: Ноябрь 28
 Тимофей I, патриарх Александрийский, святитель. Память в православной церкви: Февраль 13
 Тимофей — святитель, епископ Проконесский. Память в православной церкви: Август 1
 Тимофей Есфигменский (Тимофей Афонский) — преподобный. Память в православной церкви: Октябрь 29
 Тимофей Кесарийский — преподобный. Февраль 27
 Тимофей Кесарийский — другое имя мученика Тимофея Палестинского.
 Тимофей Мавританский — священномученик, диакон. Память в православной церкви: Декабрь 19
 Тимофей Олимпийский — пустынник из Олимп в Символах. Память в православной церкви: Февраль 21
 Тимофей Палестинский (Тимолай Кесарийский, Тимофей Кесарийский) — мученик. Память в православной церкви: Август 19, Март 15 (под именем Тимолай)
 Тимофей Палестинский — мученик, пресвитер. Память в православной церкви: Ноябрь 5
 Тимофей Прусский — священномученик, епископ. Память в православной церкви: Июнь 10
 Тимофей Псковский (Довмонт Псковский) — святой благоверный князь. Память в православной церкви: Май 20
 Тимофей Сицилийский — преподобномученик. Память в православной церкви: Январь 24
 Тимофей Фиваидский — преподобный. Память в православной церкви: Июнь 12
 Тимофей Фиваидский — мученик. Память в православной церкви: Май 3
 Тимофей Фракийский — мученик. Память в православной церкви: Август 20
 Тимофей (Изотов) — священномученик, иерей. Память в православной церкви: Январь 23 (новомуч.) Февраль 3
 Тимофей Кучеров — мученик. Память в православной церкви: Январь 23 (новомуч.) Ноябрь 19
 Тимофей (Петропавловский) — священномученик, иерей. Память в православной церкви: Январь 23 (новомуч.) Июнь 30
 Тимофей Ульянов, священномученик, иерей. Память в православной церкви: Январь 23 (новомуч.) Июнь 10

Другие церковные деятели 
 Тимофей I Литровул — патриарх константинопольский (511—518)
 Тимофей I — католикос-патриарх Востока (780—823)
 Тимофей II Элур — патриарх александрийский (457—460; 475—477), миафизитский богослов
 Тимофей II — католикос-патриарх Востока (1318—ок.1332)
 Тимофей III Салофакиол — патриарх александрийский (460—475; 477—482)
 Тимофей IV — патриарх александрийский (ок. 520—535…537)
 Тимофей (1901—1962) — епископ Польской православной церкви, митрополит Варшавский и всея Польши.
 Тимофей Константинопольский (конец VI века—первая половина VII века) — пресвитер Собора Святой Софии в Константинополе, церковный писатель.
 Тимофей — пономарь и летописец.
 Тимофей (Йовановский) (род. 1951) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Дебарский и Кический.
 Тимофей (Каменевич-Рвовский) — иеродьякон, летописец.
 Тимофей (Самбикин) (ум. 1817) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Задонского, Соловецкого и Святодухова Виленского монастырей.

Иные 
 Блаженный Тимофей Вороничский (Псковский) — пастух, Христа ради юродивый, XVI век

Фамилия 
 Тимофей, Иван (в монашестве Иоасаф; 1891—1985) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Митрополит Белокриницкий и всех древлеправославных христиан.

Другие значения 
 «Тимофей» — картина Яна ван Эйка.

См. также 
 Тимоти
 Тимоша

Примечания